Norbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Norbeck (1870–1936), US-amerikanischer Politiker

Norbeck ist der Name folgender Orte:
 Norbeck (Maryland)